Patrick Smith puede referirse a:

 Patrick Smith (1990), luchador estadounidense de lucha grecorromana.
 Patrick Smith (1963-2019), artista marcial mixto, kickboxer y boxeador estadounidense.